gmina Olesno – w pow. dąbrowskim
 gmina Olesno – w pow. oleskim